Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres E et A.

Codes 
 EA, Ceuta et Melilla, Espagne (norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:ES)
 EA, European Air Express (code AITA)
 EA, Eastern Air Lines (code AITA osbsolète, la compagnie n'existant plus)
 0xEA, minuscule e accent circonflexe « ê » (norme ISO/CEI 8859-1)
 EA-...., code chimique donné par Edgewood Arsenal (guerre chimique)

Sigles et abréviations 
 e.a., abréviation de "entre autres"
 EA, symbole de l'exaampère
 Ea, symbole de l'exaannée
 Electronic Arts, société américaine de production de jeux vidéo
 Eusko Alkartasuna, parti politique espagnol implanté au Pays basque
 équipe d'accueil, type de laboratoire dans la recherche française
 Entreprise adaptée (au moins 80 % de salariés en situation de handicap)
 Eastern Airways
 EA Pharma, société française de compléments alimentaires.
E.A. (AE en anglais), ou "expansion agressive", du jeu Europe Universalis 4

Noms 
Ea peut désigner :

Topologie 
 Ea, une ville de la communauté autonome basque, Espagne ;
 Eä, l'univers dans le monde imaginé par l'écrivain  ;
 Éa, une île du monde imaginaire de Terremer d'Ursula K. Le Guin ;

Mythologie 
 Ea, une divinité suméro-babylonnienne des eaux douces ;
 Éa, une nymphe de la mythologie greco-romaine.

Personnalités 
 Prince Ea (1988-), artiste américain de spoken word, poète et cinéaste.

Autres sens 
 EA, en hexadécimal, représente le nombre 234 en décimal
 Ea, éa et eá sont des digrammes de l'alphabet latin

Abréviation
Code